Евгений Кошевой:
 Кошевой, Евгений Викторович (род. 1983) — украинский актёр студии «95 квартал».
 Кошевой, Евгений Николаевич (род. 1984) — казахстанский лыжник.